HSL – model przestrzeni barw
 HSL – liga gry piłkarskiej HaxBall (https://web.archive.org/web/20160701190022/http://hsl.com.pl/)